Herbst in lingua tedesca significa "autunno", ma il termine può assumere anche altri significati.

Persone 
 Johann Friedrich Wilhelm Herbst (1743-1807) – naturalista ed entomologo tedesco
 Eduard Herbst (1820-1892) – politico austriaco
 Karel Herbst (1943) – vescovo ceco
 Reinfried Herbst (1978) – sciatore austriaco

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Herbst – census-designated place nella contea di Grant (Indiana)

Altro 
 Steirischer Herbst – festival di arte contemporanea

Altri progetti